Агуаскальєнтес — місто в Мексиці, адміністративний центр штату Агуаскальєнтес
 Агуаскальєнтес — штат у Мексиці